Leesville kan syfta på:

 Leesville, Louisiana
 Leesville, Ohio
 Leesville, Texas
 Leesville – en tidigare stad i South Carolina –1992, se Batesburg-Leesville